Флаг муниципального образования город Донской Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг был первоначально утверждён 26 июня 2003 года решением муниципального Совета от 26 июня 2003 года № 28-8 как флаг Донского муниципального образования и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1262.

29 сентября 2011 года, решением Собрания депутатов муниципального образования город Донской № 21-10 «О флаге муниципального образования город Донской Тульской области», предыдущее решение было признано утратившим силу. Также Собрание депутатов решило считать флаг Донского муниципального образования, утверждённый решением муниципального Совета от 26 июня 2003 года № 28-8, официальным символом муниципального образования город Донской и представить настоящее решение «О флаге муниципального образования город Донской Тульской области» в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с ходатайством о сохранении номера регистрации, присвоенного флагу Донского муниципального образования (№ 1262).

Описание 
«Флаг Донского муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы: верхнюю белую и красную, воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: два сидящих, сообращённых и обернувшихся бобра переменных цветов, держащих между собой коронованную красной с жёлтыми жемчужинами и самоцветами графской короной жёлтую кирку».

Символика 

Флаг города Донской разработан на основе герба города Донской который создан на фрагменте герба графского рода Бобринского, описание которого гласит: «… в левом верхнем поле, разделённом поперёк пополам вверху серебряным, а внизу — красным цветом, восходит наискось бобр с левого нижнего угла к правому верхнему, также с переменным цветом из серебряного в красный…»

Город Донской (до 1939 года — посёлок Донской) известен со второй половины XIX века, когда около села Бобрики, принадлежавшего графам Бобринским (так называемая Бобриковская или Бобринская волость), были обнаружены запасы угля, благодаря которым при шахтах был построен посёлок горняков. Город Донской расположен в пределах Подмосковного угольного бассейна. С конца XIX века здесь введётся добыча бурого угля.

Бобры — символ трудолюбия и настойчивости, аллегорически показывают историческую связь времён, делая флаг гласным по названию местности.

Графская корона подчёркивает статус города Донского как местопребывания одного из дворянских родов России, представители которого были видными промышленниками, финансистами, военными, политическими, научными, общественными деятелями.

Корона красного цвета — цвета нижней части полотнища, символизирующего недра, здесь выступает как результат — венец труда горняков.

Кирка — символ горнорудной промышленностей, аллегорически показывает эту отрасль промышленности являющейся основой жизни города. Перемена цвета на фигурах полотнища — аллегория результатов труда горняков — недра подняты на поверхность.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Примечания 

Флаги с изображением бобра
Флаги с изображением кирки
Флаги с изображением корон